Ladgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ladgölen (Askeryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun, 
Ladgölen (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (2,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn